Финалът за Суперкупата на България през 1989 г. е 1-вият мач от такъв тип. Мачът се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 1989 г. противопоставя ЦФКА „Средец“ като шампион и Черноморец като финалист за купата на страната, тъй като ЦФКА „Средец“ печели купата за сезон 1988 – 1989. „Червените“ постигат златен дубъл през 1989 г. Срещата се провежда на 15 юли 1989 г. на стадион „9 септември“ в Бургас и ЦФКА „Средец“ триумфира с успех 1:0. Единственото попадение е дело на Христо Стоичков.

Стартови състави 

Суперкупа на България по сезони
Футболни срещи на ПФК ЦСКА (София)
Турнири по футбол в Бургас